Том Лисяк (, 22 квітня 1953, Хадж Прерій — 30 травня 2016) — колишній канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1970 року.

1973 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Атланта Флеймс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Атланта Флеймс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 905 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1975, 1976, 1977.
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1978.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Українці Канади
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎
Задрафтовані «Атланта Флеймс»
Українці США